Bolcheretsk ou Ouest-Bolchretsk (en russe : Усть-Большерецк), est un village de Russie dans le raïon d'Oust-Bolcheretsk dont il forme le centre administratif.

Géographie

Notes et références

Liens externes 

Sibérie